Такмичење у класичном кајаку једноседу (К-1) на 1.000 м  на Летњим олимпијским играма 1948. одржано је 12. августа на стази Хенли краљевске регате. 

На такмичењу је учествовало 15. такмичара из исто толико земаља.

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Кајаци су били подељени у две групе, а 4 првопласирана (КВ) из обе групе такмичиле су се истог дана у финалу.

Финале 
,

Биланс медаља у трци K-1 1.000 м после 2 такмичења на ЛОИ (1936—1948) 

 Екипно

 Појединачно, са најмање 2 медаље

</center>

Референце

Спољашње везе 
1948 Summer Olympics official report. pp;314. 

Кајак и кану на Летњим олимпијским играма 1948.
Трка кајака једноседа К-1 1.000 м на летњим олмпијским играма